Edouard Van Vlaenderen, Belgisch syndicalist en politicus
 Roos Van Vlaenderen, Belgisch actrice